Eugene může být:
 Eugene (jméno) – křestní jméno, obdoba českého jména Evžen
 Eugene (Indiana) – osada ve státě Indiana v USA
 Eugene (Missouri) – osada ve státě Missouri v USA
 Eugene (Oregon) – město ve státě Oregon v USA
 USS Eugene (PF-40) – fregata třídy Tacoma amerického námořnictva, sloužící v letech 1944–1946
 USS Eugene A. Greene – torpédoborec třídy Gearing amerického námořnictva, sloužící v letech 1945–1972